Toponímia
 L'estació d'esquí abandonada de Coll de Jou, a Mosset
 Coll de Jou, accident geogràfic a la serra del Moixeró que uneix les comarques de la Baixa Cerdanya i el Berguedà. Està entre els municipis de Guardiola de Berguedà i Urús.
 Coll de Jou, accident geogràfic en el municipi de Farrera
 Coll de Jou, collada del municipi de Gombrèn
 Coll de Jou, collada entre les comunes de Castell de Vernet i Saorra, al Conflent
 Coll de Jou, indret al vessant sud del Pedraforca, en el camí que mena de Gòsol a Saldes
 Coll de Jou, accident geogràfic en el municipi de Guixers, al Solsonès, per on passen les carreteres de Solsona a Berga i a Coll de Nargó
 Coll de Jou, coll en el municipi de Montferrer i Castellbò
 Coll de Jou, accident geogràfic a Montellà i Martinet
 Coll de Jou, accident geogràfic entre els termes d'Ogassa i Ribes de Freser, que separa el Puig de Sant Amand del Taga
 Coll de Jou, entre els municipis de Guardiola de Berguedà i Sant Julià de Cerdanyola
 Coll de Jou, collada entre els municipis d'el Pont de Bar i Estamariu
 Coll de Jou, accident geogràfic del municipi de Vall de Cardós
 Coll de Jou, collada del municipi de les Valls de Valira
 Coll de Prat de Jou, accident geogràfic entre els termes de Campelles i Planoles
 Collada de Jou, coll en el municipi de Pinell de Solsonès
 Colldejou, edificació a Montagut i Oix
 Colldejou, municipi del Baix Camp
 Collet de Can Jou, coll en el municipi de Beuda
 Mola de Colldejou, cim de la serralada Prelitoral, en el municipi de Colldejou
 Puig del Coll del Jou, muntanya de la serra de Tramuntana, a Mallorca
 Rasa de Coll de Jou, torrent al municipi de Guixers (Solsonès)
 Serra de Coll de Jou, accident geogràfic en els municipis de Cistella i Vilanant
 Torrent del Coll de Jou, curs fluvial a l'Alt Urgell